Mary, Queen of Scots puede referirse a:
 la película de 1971, protagonizada por Vanessa Redgrave.
 la película de 2018, protagonizada por Saoirse Ronan y Margot Robbie.
 María I de Escocia (1542-1587), reina de Escocia entre 1542 y 1567.